Jeníkovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Jeníkovice (okres Hradec Králové)
Jeníkovice (okres Pardubice)